Il singolare del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Judy Tegart Dalton 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Virginia Wade (Campionessa)
 Judy Tegart Dalton (finale)
 Gail Chanfreau (quarti di finale)
 Patti Hogan (primo turno)

 Winnie Shaw (semifinali)
 Helen Gourlay (semifinali)
 Joyce Williams (quarti di finale)
 Kerry Harris (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Welsh Open 1971